Århus Vestre Provsti er et provsti i Århus Stift.  Provstiet ligger i Aarhus Kommune.
 
Århus Vestre Provsti består af 16 sogne med 17 kirker, fordelt på 10 pastorater.

Pastorater

Sogne

Kilder 
Provstiportalen

Provstier i Århus Stift